Каани () — иранская фамилия. Известные носители:

 Каани, Исмаил (род. 1957) — главный парк города Анже и один из его самых старых публичных садов, выполненный в регулярном стиле.
 Каани, Хабиболла (1808—1854) — иранский поэт и прозаик.